Deze lijst geeft de vriendschappelijke voetbalinterlands van het A-elftal van het onafhankelijke Estland (1918-1940 en vanaf 1991) tegen de A-elftallen van de tegenstander weer. De eerste interland werd in 1920 gespeeld.

Onderstaande tabel geeft de vriendschappelijke voetbalwedstrijden vanaf 1920 van het Estisch A-elftal weer.

1920-1930

1930-1940

1991-2000

2001-2010

2011-heden

Zie ook
 Estisch voetbalelftal
 Kwalificatiewedstrijden Estisch voetbalelftal